Knud Gyldenstierne er et flertydigt navn, idet det kan referere til en række medlemmer af adelsslægten Gyldenstierne.

 Knud Henriksen Gyldenstierne (død 1467) – dansk rigsråd
 Knud Pedersen Gyldenstierne (omkring 1480 – 1552) – dansk rigsråd
 Knud Henriksen Gyldenstjerne (biskop) – Den sidste katolske biskop i Odense 1529-1536.
 Knud Axelsen Gyldenstjerne (1573 – 1636) – dansk lensmand
 Knud Henriksen Gyldenstierne (f. 1575) – dansk godsejer.
 Knud Prebensen Gyldenstierne (1652 - 1682) - dansk godsejer

Knud